Formosa Esporte Clube é um clube de futebol brasileiro, sediado em Formosa, em Goiás.

Títulos

Estaduais
 Vice-Campeonato Goiano da Terceira Divisão: 2002

Referências

Ligações externas 

 
 

Clubes de futebol de Formosa (Goiás)